Reitlechner ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Reitlechner (1849–1929), österreichischer Mönch, Seelsorger und Fachschriftsteller
 Karl Reitlechner (1833–1909), österreichischer Chemiker und Landwirt